Achter het Nieuws (Nederland), een Nederlandse actualiteitenrubriek
Achter het Nieuws (België), een Vlaams mediavakblad